La Nationalliga A 1946/47 fue la 50.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Tabla de posiciones

Referencias 
 RSSSF

1947
Fútbol en 1946
Fútbol en 1947
Suiza en 1946
Suiza en 1947